A Sarah Fisher Hartman Racing uma equipe de corrida automobilísticas dirigida pela veterana pilota Sarah Fisher e por seu marido Andy O'Gara. A equipe competiu em parte das temporadas 2008 e 2009 da IndyCar Series.

Resultados

Pilotos

IndyCar Series
  Sarah Fisher (2008-presente)
  Jay Howard (2010-presente)
  Graham Rahal (2010-presente)

Ligações externas
 

Equipes da IndyCar Series